Изворы () — село в Оргеевском районе Молдавии. Наряду с сёлами Погребены и Шарканы входит в состав коммуны Погребены.

История 
Согласно Спискам населённых мест Бессарабской губернии за 1859 год, Изворы — резешское село при вершине оврага и ключе Изворе в 196 дворов. Население составляло 389 человек (196 мужчин, 193 женщины). Село входило в состав Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Имелась одна православная церковь.

По данным справочника «Волости и важнейшие селения Европейской России» за 1886 год, Изворы — резешское село с 89 дворами и 426 жителями, административный центр Изворской волости Оргеевского уезда.

География 
Село расположено на высоте 156 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Извоаре проживает 364 человека (175 мужчин, 189 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района